Didier Volckaert (regisseur) is een Belgische documentairemaker en filmregisseur uit Gent.
 Didier Volckaert (triatleet) is een Belgische triatleet, die zijn land vertegenwoordigde bij verschillende grote internationale wedstrijden.